Le Classic Maybelline est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984 se dispute à Fort Lauderdale du 17 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Michelle Torres, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Elizabeth Sayers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport à Fort Lauderdale
Tennis en septembre 1984